Нижче наведено список населених пунктів Хасковської області, Болгарія.

Примітки 

Хасковська область